Yak eller YAK kan syfta på:

 Yak Lakes – sjöar i Kanada
 Yak Peak – en bergstopp i Kanada
 Yakety Yak – en låt skriven av Jerry Leiber och Mike Stoller

Se även
 Yak-san – flera betydelser